Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Jan Frode Andersen e Oliver Marach 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Dušan Vemić (quarti di finale)

 Julian Knowle /  Alexander Peya (semifinali)
 John Hui /  Anthony Ross (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2002